Algoma kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Algoma (Mississippi)
Algoma (Wisconsin)